Магоме́д Хаса́нович Бибула́тов (22 августа 1988 года, Ачхой-Мартан, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанных единоборств чеченского происхождения, бывший чемпион ACA в легчайшем весе, чемпион Франции, 4-кратный чемпион мира по кик-джитсу, двукратный победитель турнира на Кубок ОДКБ по комплексному единоборству, 2-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка СНГ и Европы, 2-кратный чемпион мира и 5-кратный чемпион России по УКАДО, чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира по Кэмпо, лауреат национальной премии «Золотой пояс» в номинации «Выдающийся спортивный результат 2009 года в России».

Титулы 
  Чемпион лиги ACA в легчайшем весе
  Чемпион лиги WFCA в наилегчайшем весе
  Чемпион лиги ACB в легчайшем весе
  Чемпион лиги WSOF в наилегчайшем весе
  Чемпион лиги GEFC в легчайшем весе
  Чемпион лиги WUFC в легчайшем весе

Таблица выступлений

Примечания

Литература

Ссылки 
 Магомед Бибулатов (Magomed Bibulatov)
 Магомед Бибулатов / Magomed Biboulatov
 Магомед Бибулатов чемпион Мира
 Магомед Бибулатов сразится за титул

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы Франции
Чемпионы Absolute Championship Akhmat